Лицей № 12 города Ишимбая — средняя школа в городе Ишимбае, Башкортостан, Россия.

Общие данные 
Полное название лицея — «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 12 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

Лицей расположен по адресу Россия, Республика Башкортостан, Ишимбай, улица Губкина, 41.

Количество учащихся — 590, учителей — 36 (из них > 50 % c высшей квалификационной категорией, 30 % имеют звания).

Директора:
 Адмаев Александр Федорович (до 2002) — отличник образования Республики Башкортостан.
 Винокурова Валентина Васильевна (с 2002) — заслуженный учитель Республики Башкортостан.

История 
Общеобразовательная школа образована 16 августа 1940 годуа, 16 августа как школа № 16. Позднее носила номер 12.

Лицей был создан в феврале 1992 года на базе общеобразовательной школы № 12, с декабря 1999 года — современный статус и название.

С 1998 года для старшеклассников введено обучение на трех профилях: физико-математическом, химико-биологическом и социально-экономическом.

В 2006 году лицей стал победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

В 2014 году лицей вошел в топ-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся и в топ-500 лучших школ страны

Достижения 
В 2011 году лицеисты стали обладателями Кубка Башкортостана по физике,

В 2014 году Ермакова Светлана Николаевна, учитель биологии, стала абсолютным победителем конкурса «Учитель года Башкортостана — 2014»

Культурные объекты 
На здании в 2007 году установлены мемориальные доски выпускникам М. С. Таймасову и А. А. Анофреву, погибшим в Афганистане, М. В. Филипчеву, погибшему в Чечне.

Спорт 
Начиная с 2015 года, лицей № 12 регулярно выигрывает муниципальный городской этап «КЭС-БАСКЕТ» по баскетболу, становится призером зональных соревнований.

Литература 
 Ишимбайский лицей № 12 // 
 Лицей № 12 г. Ишимбая. — Уфа : Изд-во БИРО, 2000. — 87 с., [2] л. ил. : ил., табл.; 20 см. — (Библиотечка инноватики и технологизации образования. Сер. «Инновац. шк. — технология становления» / Башк. ин-т развития образования; Вып. 4).; ISBN 5-7159-0243-6

Примечания 

Появились в 1940 году в России
Школы Ишимбая
1940-е годы в Башкортостане